Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn 1983 -  dwudzieste trzecie finały Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn. Rozgrywane w dniach od 26 maja do 4 czerwca 1983 roku w trzech miastach na terenie Francji.

Areny mistrzostw

Klasyfikacja końcowa

Przebieg turnieju

Runda wstępna

Grupa A – Limoges

Grupa B – Caen

Runda klasyfikacyjna

Mecze o miejsca 9-12

Mecze o miejsca 5-8

Runda finałowa

Składy drużyn 
1. Włochy: Dino Meneghin, Pierluigi Marzorati, Antonello Riva, Roberto Brunamonti, Renato Villalta, Marco Bonamico, Enrico Gilardi, Romeo Sacchetti, Ario Costa, Alberto Tonut, Renzo Vecchiato, Carlo Caglieris (Trener: Sandro Gamba)

2. Hiszpania: Juan Antonio San Epifanio, Juan Antonio Corbalan, Fernando Martin, Candido "Chicho" Sibilio, Ignacio "Nacho" Solozabal, Joan "Chichi" Creus, Juan Domingo de la Cruz, Juan Manuel Lopez Iturriaga, Fernando Romay, Josep Maria Margall, Andres Jimenez, Fernando Arcega (Trener: Antonio Diaz Miguel)

3. Związek Radziecki: Valdis Valters, Anatoly Myshkin, Arvydas Sabonis, Aleksander Belostenny, Valdemaras Chomicius, Sergejus Jovaisa, Stanislav Eremin, Sergei Tarakanov, Nikolai Deriugin, Heino Enden, Andrei Lopatov, Viktor Pankrashkin (Trener: Alexander Gomelsky)

Nagrody indywidualne 
 MVP turnieju - Juan Antonio San Epifanio
 Najlepiej punktujący zawodnik turnieju - Nikos Galis

Linki zewnętrzne 
 Informacje o turnieju na stronie FIBAEurope
 Składy drużyn

1983
1983 w koszykówce
1983 we Francji
Koszykówka we Francji